Evropska Formula 2 sezona 1981 je bila petnajsto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1981 v športu
1981